théâtre
 L'Amoureuse Aventure, pièce de Paul Armont et Marcel Gerbidon (1929) ;

cinéma
 L'Amoureuse Aventure, film français de Gaston Ravel, sorti en 1914 ;
 L'Amoureuse Aventure (Madame hat Ausgang), film franco-allemand de Wilhelm Thiele, sorti en 1932 ;
 L'Amoureuse Aventure (Der Vogelhändler), film allemand d'Arthur Maria Rabenalt, sorti en 1953.